

Geografia
 Coppo Chiappino – rilievo dei Monti del Cicolano che si trova tra il Lazio e l'Abruzzo, Italia

Persone
 Luca Chiappino – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 René Chiappino – cestista svizzero

Pagine correlate
 Chiappini